Noiraigue ist der Name von:

 Noiraigue, Ort im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Noiraigue (Areuse), linker Zufluss der Areuse im Kanton Neuenburg, Schweiz
 Noiraigue (Buttes), Oberlauf des Buttes im Kanton Waadt, Schweiz